L'expression « veine dorsale profonde » peut faire référence à :
 la veine dorsale profonde du pénis ;
 la veine dorsale profonde du clitoris.

Voir aussi